L'édition 2004 de la Supercoupe de l'UEFA a opposé le FC Porto, vainqueur de la Ligue des champions au Valence CF, vainqueur de la Coupe UEFA, le  au Stade Louis-II (Monaco). 

Valence remporte pour la deuxième fois de son histoire la Supercoupe.

Feuille de match

Voir aussi 

 Ligue des champions de l'UEFA 2003-2004 
 Coupe UEFA 2003-2004 

2004
Événement sportif international à Monaco
Compétition de football à Monaco
Face-à-face perdu par le FC Porto
Face-à-face du Valence CF
Supercoupe
Sport à Monaco en 2004
Sport en août 2004
Football MS